Rantau Kopar (plaats), een plaats in Indonesië
Rantau Kopar (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing